Владимир Николаевич Якимов: Якимов, Владимир Николаевич (1911—1989) — советский государственный деятель.
 Якимов, Владимир Николаевич (род. 1987) — российский волейболист.